O Campeonato Árabe de Futsal é uma competição realizada em território árabe com organização da Associação de Futebol da União Árabe. Sua primeira edição foi realizada no ano de 1998.

Campeões

Ranking

Sedes 

Competições da UAFA